Алексей Петрович Ланговой (1856—1939) — доктор медицины, профессор Московского университета, гласный Московской городской думы, коллекционер.

Биография 
Алексей Петрович Ланговой — второй сын московского купца 1-й гильдии Петра Емельяновича Лангового и его супруги Елизаветы Саввишны. Кроме него в семье было ещё четверо сыновей и четыре дочери; Николай и Сергей были профессорами, соответственно Петербургского технологического института и Московского высшего технического училища, Александр был преподавателем в частной гимназии Франца Крейна, 2-й и 3-й московских мужских гимназиях.

В 1874 году окончил с золотой медалью 3-ю московскую гимназию.

Получив высшее медицинское образование был врачом-терапевтом, затем профессором частной патологии и терапии, по другим сведениям — приват-доцентом медицинского факультета Московских высших женских курсов. Также источники указывают, что он был профессором Московского университета. Избирался гласным Московской городской думы.

В 1890-е годы он принимал деятельное участие в работе Московского общества любителей художеств. В 1903 году И. Е. Репин предложил включить его в Комиссию по приобретениям для Третьяковской галереи; в 1913 году он вошёл в Совет галереи.

Похоронен на Введенском кладбище в Москве (участок 13).

Коллекционирование 
Главным увлечением Алексея Петровича Лангового было коллекционирование картин русских художников (свыше 150 работ). Он был знаком со многими московскими художниками: В. А. Серовым, В. М. Васнецовым, И. С. Остроуховым и написал обширные воспоминания, опубликованные лишь частично. Особенно сблизился он с .

В собрании Лангового находились произведения А. Е. Архипова («Ледоход», этюд для картины «Лёд прошёл»; «Поденщицы на чугунолитейном заводе», этюд для одноимённой картины; «Обратный»), С. А. Виноградова («Пастух»), К. А. Коровина («Мостик»), И. И. Левитана («Зимой в лесу», «Берёзовая роща», «Каменный век», «Никита Новгородский», «Страшный суд», «Аленушка»), С. В. Малютина («Ловля рыбы», «Перья золотые»), В. Г. Перова («Старушка», фрагмент варианта картины «Старики родители на могиле сына»), В. Д. Поленова («Харам-Эш-Шериф. Часть двора»; «Ранний снег», авторское повторение), И. М. Прянишникова («Мужской портрет»), А. А. Рылова («Вечер»), А. К. Саврасова («После грозы»), С. И. Светославского («Дворик»), В. И. Сурикова («Старуха, сидящая на земле», этюд для картины «Утро стрелецкой казни»), И. И. Шишкина («Цветы на опушке леса», этюд для картины «Лес на берегу моря»), С. Д. Милорадовича («Старик»).

С Серовым его познакомил Архипов, к которому Ланговой обратился, горячо желая иметь в своём собрании работу Серова. Как вспоминал позднее Ланговой:

Наше свидание с художником состоялось в Школе в ноябре 1898 г. Серов произвёл на меня самое приятное впечатление: симпатичное, умное, выразительное лицо, говорит спокойно, с весом, очень находчиво; в случае надобности сумеет ответить ядовито.Серов предложил мне акварель, изображающую натурщика Школы, по национальности сирийца. От этой вещи Левитан был в полном восторге и говорил, что он не придаёт значения, что руки не закончены. Акварель эту я приобрел и, воспользовавшись случаем, просил Серова иметь меня в виду и на будущее время. Серов ответил: «Ведь я больше пишу заказные портреты, так что у меня редко бывают свободные вещи, которые я мог бы продать. Вот, если хотите, могу написать Ваш портрет». Хотя мой портрет меня мало интересовал, но желание иметь ещё работу Серова заставило меня согласиться на это предложение…В ноябре 1904 г. я получил от Валентина Александровича в подарок акварель «Генерал Топтыгин», которая воспроизводилась несколько раз. Эта акварель — выдающаяся вещь. Не говоря уже о пейзаже, о вихре, подхватившем тройку, необыкновенно исполнена фигура самого медведя, в которой ясно выражено, что он смущён всем происходящим, не понимает, что с ним произошло, сидит очень неуверенно и с трудом удерживает равновесие
Портрет А. П. Лангового, выполненный в 1904 году, по непроверенным пока сведениям, находится в одном из рижских музеев.

Собрание Лангового размещалось в его квартире на Мясницкой улице (д. 38). Практически все собрание А. П. Лангового было передано в Третьяковскую галерею. В Третьяковской галерее представлен более поздний (1914) портрет Алексея Петровича работы С. В. Малютина.

Кроме картин у Лангового была хорошая библиотека по истории русского искусства, насчитывавшая до полутора тысяч книг. Кроме этого Ланговой занимался разведением цветов — как в Москве, так на даче в Подмосковье: многие письма к И. Э. Грабарю наполнены восхищенными отзывами о кампанулах и приглашениями приехать на дачу, чтобы нарисовать эти необыкновенно красивые растения. Состоял действительным членом Московского общества любителей аквариума и комнатных растений, его статьи публиковались в сборниках трудов общества.

Семья 
 Жена — Ольга Николаевна.
 Дочь — Наталья Алексеевна Рославец; была увлечена идеями эсеров, но впоследствии работала с Я. М. Свердловым и Ф. Э. Дзержинским; в 1950 году была репрессирована и пять лет провела в Сибири.
 Сын — Александр Алексеевич Ланговой (1895—1964); офицер царской армии, после революции добровольно вступил в Красную Армию, был ранен под Каховкой, награждён орденом Красного Знамени; оказался одной из ключевых фигур операции «Трест»; в 1939 году приговорён как «английский шпион» к восьми годам лагерей.

Источники 

Медики по алфавиту
Выпускники 3-й Московской гимназии
Похороненные на Введенском кладбище
Коллекционеры Российской империи
Гласные Московской городской думы